Cetina kan syfta på:

Kroatien 

 Cetina, flod,

Montenegro 

 Cetinje, kommunhuvudort,

Spanien 

 Cetina (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Cetina (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza,